tambú; muziekstijl van Curaçao en Aruba
Tambu (album); muziekalbum van Toto (band), genoemd naar die stijl.
Tambu (radio); een Nederlands radioprogramma